Brodmerkel ist der Familienname von:

 Hans Brodmerkel  (1887–1932), deutscher Politiker (KPD)
 Karl Brodmerkel (1895–1969), deutscher Tontechniker
 Wilhelm Brodmerkel (1895–1939), deutscher Kreisleiter (NSDAP) und Hauptmann der Wehrmacht